Льиса-де-Валь ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 10,8 км². Население — 6365 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació estadística

Муниципалитеты Барселоны